Milan Jovanović (ur. 1981) – serbski piłkarz grający na pozycji napastnika
 Milan Jovanović (ur. 1983) – czarnogórski piłkarz grający na pozycji obrońcy